Соревнования по бегу на 100 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 7—8 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

На чемпионате Европы 2016 года в спринтерских дисциплинах впервые была опробована новая схема проведения соревнований: двенадцать лучших спортсменок летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участницы стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналисты.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 100 метров являлась Дафне Схипперс из Нидерландов.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2016 года, от предварительных забегов были освобождены 9 легкоатлеток.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 22 легкоатлетки.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 100 метров у женщин состоялся 8 июля 2016 года. Действующая чемпионка Европы Дафне Схипперс одержала убедительную победу. Даже несмотря на неидеальные погодные условия (всего +17 градусов и встречный ветер), ей удалось пробежать быстрее 11 секунд и опередить ближайшую из преследовательниц на 0,3 секунды. Разрыв между первым и вторым местом в финале чемпионата Европы был больше лишь однажды: в 1950 году прославленная соотечественница Схипперс, Фанни Бланкерс-Кун, оторвалась на 0,6 секунды (ручной хронометраж). Ивет Лалова-Коллио к серебру чемпионата в беге на 200 метров добавила медаль аналогичного достоинства на стометровке.

Примечания

Ссылки 
 

бег